Tunari (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Tunari (Dâmbovița), een plaats in het Roemeense district Dâmbovița
Tunari (Teleorman), een plaats in het Roemeense district Teleorman